Municipio de Bluffton puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Bluffton (Arkansas), un municipio ubicado en el condado de Yell.
 Municipio de Bluffton (condado de Winneshiek, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Winneshiek.
 Municipio de Bluffton (condado de Otter Tail, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Otter Tail.